Die Wadi Degla Open 2016 fanden vom 31. Oktober bis 4. November 2016 im Wadi Degla Club in Kairo, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA 50. Parallel wurde in der Anlage die Weltmeisterschaft der Herren ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Amina Yousry einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Hauptrunde

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf wadideglaworldsquashchamps.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2016/17
Squashturnier in Kairo